Hidroksinorefedrin se može odnositi na:

 meta-Hidroksinorefedrin
 para-Hidroksinorefedrin